Sjöholm ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Ludwig von Sjöholm (1769–1841), preußischer Generalleutnant
 Friedrich Wilhelm von Sjöholm (1768–1820), preußischer Generalmajor
 Helen Sjöholm (* 1970), schwedische Sängerin und Schauspielerin